Медер () — німецьке прізвище.

Відомі носії 
 Ангела Медер (* 1956), німецька приматологиня
 Анна Медер (1606—1649), німецька книгодрукувальниця
 Давич Медер (* 1992), німецький волейболіст
 Давід Медер (1548—1616), німецький проповідник, пастор і генеральний інтендант
 Еріх Медер (1897—1966), австрійський автор текстів для віденських пісень та шлягерів
 Генріх Медер (1903—1985), австрійський протестантський пастор
 Геліас Медер (1761—1825), теолог зі Східної Фризії
  Гельмут Медер (1908—1984), німецький воєначальник часів Третього Рейху,
 Герберт Медер (1927 — близько 1988), німецький політик (ХДС).
 Йоганн Габріель Медер (1729—1800), німецький композитор, який працював у Нідерландах
 Йоганн Валентин Медер (1649—1719), німецький композитор
 Йоганнес Медер (15 століття), швейцарський францисканець і письменник
 Йозеф Медер (1857—1934), австрійський мистецтвознавець
 Каспар Медер (1798—1875), баварський фермер і політик
 Маріан Медер (* 1980), німецький актор
 Міхаель Медер (1614—1690), німецький книгодрукар та видавець
 Норберт Медер (* 1947), німецький педагог
 Пауль Медер (1872—1949), німецький письменник і протестантський теолог
 Петер Медер (1602—1678), трансільванський поет, учитель і священнослужитель
 Штефан Медер (* 1956), німецький вчений-правник та викладач університету
 Вальтер Медер (1904—1986), німецький вчений-правник та викладач університету

Топоніми 
 Медер (Німеччина) — громада в Німеччині, розташована в землі Баварія.
 Медер (Австрія) — містечко та громада округу Фельдкірх в землі Форарльберг, Австрія.
 Вельки Медер — місто, громада в окрузі Дунайська Стреда, Трнавський край, південна Словаччина.
 Медр (Медер, Мійда) — селище в Еритреї.

Німецькі прізвища